Šije su naselje u Hrvatskoj u općini Ravnoj Gori. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Južno i jugoistočno je Ravna Gora, jugozapadno je Stari Laz, sjeveroistočno je Leskova Draga, Kupjak i Zalesina.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji